Horvátország
Borovci település Kula Norinska községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szlovénia
Borovci település Markovci községben, Podravska régióban